Amerika Samoa - региональный гимн Американского Самоа. Сочиненный Наполеоном Эндрю Туителеапэджой и написанный Мариутой Тиумалу Туиасопо, он был официально принят в 1950 году.

Текст

Ссылки 
 American Samoa (nationalanthems.info) 

Государственные символы Американского Самоа
Государственные символы США